Аргус или Аргос (от гръцки Άργος) може да се отнася за:

Митология 
 Аргус – великан в древногръцката митология
 Аргус – създател на кораба на аргонавтите в древногръцката митология
 Аргос – основател на град Аргос, 18-17 век пр.н.е.
 Аргос – цар на Аргос, 13 век пр.н.е.
 „Арго“ или „Арг“ – кораб на аргонавтите

Животни 
 Аргос – кучето на Одисей
 Аргус – фазанова птица Argusianus argus

География 
 Аргос – град в Гърция
 Аргос-Микена – дем в Гърция

Други 
 „Аргус“ – британски самолетоносач
 „Аргус“ – българска издателска къща

Вижте също 
 Аргос (митология)
 Арго (пояснение)